Immelsbach ist ein Gewässername:

 Immelsbach (Gutach), rechter Zufluss der Gutach (zur Kinzig) in Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Immelsbach (Weiß), rechter Zufluss der Weiß (zur Sieg) in Wilgersdorf, Gemeinde Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Immersbach